Ванина — деревня в Красновишерском городском округе Пермского края. До января 2020 года до преобразования муниципального района в городской округ входила в состав Верх-Язьвинского сельского поселения.

География 
Расположена в северо-восточной части края, в долине реки Язьва, при её небольшом притоке.
 Географическое положение

Деревня расположена на территории бывшего Антипинского сельсовета, в 9 км от деревни Антипиной; 71 км от Красновишерска.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Красновишерского района